Игорь Починок:
 Починок, Игорь Мирославович (род. 1949) — советский и украинский лыжник, биатлонист и тренер по биатлону.
 Починок, Игорь Петрович (род. 1971) — украинский издатель и журналист, основатель и генеральный директор ООО «„Издательская группа“ Экспресс», главный редактор газеты «Экспресс».